Hans Quecke ist der Name folgender Personen:

* Hans Quecke (Politiker) (1901–1945), deutscher Jurist, Beamter und Regimekritiker
 Hans Quecke (Koptologe) (1928–1998), deutscher Jesuit und Koptologe